Bildnis bezeichnet:

 Porträt, die bildliche Darstellung eines bestimmten Menschen
 Bildnis (Recht), die bildliche Darstellung eines Menschen im rechtlichen Sinne